Saint-Médard (Charente), municipi francès al departament de Charente (regió de Nova Aquitània) 
 Saint-Médard (Charente Marítim), municipi francès al departament del Charente Marítim (regió de Nova Aquitània) 
 Saint-Médard (Deux-Sèvres), municipi francès al departament de Deux-Sèvres (regió de Nova Aquitània) 
 Saint-Médard (Gers), municipi francès al departament del Gers (regió d'Occitània)
 Saint-Médard (Haute-Garonne), municipi del departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus) 
 Saint-Médard (Indre), municipi francès al departament de l'Indre (regió de Centre – Vall del Loira)
 Saint-Médard (Mosel·la), municipi francès al departament de Mosel·la (regió d'Alsàcia - Xampanya-Ardenes - Lorena) 
 Saint-Médard (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Médard (Pirineus Atlàntics), municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània)
 Saint-Médard-d'Aunis, municipi francès al departament del Charente Marítim (regió de Nova Aquitània)
 Saint-Médard-d'Excideuil, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de Nova Aquitània)
 Saint-Médard-d'Eyrans, municipi francès al departament de la Gironda (regió de Nova Aquitània)
 Saint-Médard-de-Guizières, municipi francès al departament de la Gironda (regió de Nova Aquitània)
 Saint-Médard-de-Mussidan, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de Nova Aquitània)
 Saint-Médard-de-Presque, municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Médard-en-Forez, municipi francès al departament del Loira (regió d'Alvèrnia - Roine-Alps)
 Saint-Médard-en-Jalles, municipi francès al departament de Gironda (regió d'Aquitània)
 Saint-Médard-La-Rochette, municipi de França al departament de Cruesa (regió de Llemosí)
 Saint-Médard-Nicourby, municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Médard-sur-Ille, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Auge-Saint-Médard, municipi francès al departament de Charente (regió de Aquitània - Llemosí - Poitou-Charentes)
 Cantó de Saint-Médard-en-Jallescantó districte de Bordeus (departament de la Gironda, regió de Nova Aquitània)
 Magny-Saint-Médard, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat)